Contreras (Burgos), municipi a la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Embassament de Contreras, cos d'aigua al municipi de Villargordo del Cabriel (comarca de Requena-Utiel, País Valencià)
 Carme Contreras i Verdiales(1932, Saragossa), actriu i dobladora de cinema i televisió 
 Gloria Contreras
 José Contreras (Granada, 1710), lutier 
 José Miguel Contreras (Madrid, 1958), empresari de la comunicació espanyol 
 Juan Contreras y San Román (Pisa, 1807 - ?, 1881), militar i polític liberal espanyol 
 Pablo Andrés Contreras Fica (1978, Santiago de Xile), futbolista xilè amb nacionalitat espanyola 
 Pedro Contreras González (Madrid, 1972), futbolista espanyol 
 Sergio Contreras Pardo (Màlaga, 1983), futbolista andalús que ocupa la posició de davanter